Тито Сарроччи (ит. Tito Sarrocchi, * 5 января 1824 г. Сиена; † 30 июля 1900 г. Сиена) - итальянский скульптор второй половины XIX века.

Жизнь и творчество  
Родился в семье Антонио Сарроччи и Розы Манчини. Улица, где рос будущий скульптор, ныне носит его имя (Via Tito Sarrocchi), а родился он в доме №53. В возрасте 15 лет Тито приезжает во Флоренцию и поступает там в Академию изящных искусств (Accademia di belle arti di Firenze), в класс Лоренцо Бартолини. Позднее продолжает обучение и работает в мастерской Джованни Дюпре, также сиенца. В 1855 году Тито возвращается в Сиену. К его наиболее известным произведениям относятся в первую очередь фонтан на центральной площади Сиены, Пьяцца дель Кампо - фонтан Гайя (Fonte Gaia, с 1858 по 1868 год)). Фигуры находившейся здесь ранее работы Якопо делла Кверча в настоящее время находятся в городском музее Сиены - Санта-Мария делла Скала. В одном из залов музея, зале ди Сан Джузеппе (гипсотеке) с 1999 хранятся около 200 работ самого Сароччи, которые он создал после 1855 года и в 1894 году передал родному городу. 

В мае 1861 года Тито Сарроччи вступает в брак с Эрнестой Гани. В сентябре того же года она умирает во время неудачных родов. В сентябре 1867 года скульптор женится вторично, на Эмме Паллини из Гроссето. В этом браке родились трое детей. С 1873 года скульптор работает с итальянским правительством в «Высшей джунте по изящным искусствам» (Giunta Superiore di Belle Arti). Скончался в 1900 году в собственном доме. Именем Тито Сарроччи в Сиене названа улица, на которой стоит дом, где скульптор родился. Уже на следующий год после его смерти, в 1901, в почётном зале сиенского Палаццо Публико (в зале Рисорджименто) был выставлен его бюст работы Арнольдо Прунаи.

Избранные работы 
 Памятники на кладбище ди Бонария, Кальяри
 На вилле Чиги Сарацини, в Кастельнуово-Берарденга:
 Памятник Микеланджело
 Фонтан
 Мадонна с младенцем, на фасаде кафедрального собора Флоренции, 1887 
 Воздвижение креста, на фасаде собора Санта-Кроче, Флоренция, 1865 
 Бюст архитектора Алессандро Манетти, Гроссето, 1873 
 Бюст Джузеппе Гарибальди, Гроссето, 1884 
 Саллюстио Бандини, Пио Фантони, Леонардо Хименес, мраморный рельеф и источник, парк Ренато Поллини, Гроссето, 1878 
 Часовни частных лиц, кладбище ди Мизерикордия, Гроссето
 Надгробие скончавшегося епископа Джузеппе Траверси, собор Сан-Цербоне, Масса-Мариттима. 
 Алтарь базилики Сан-Доменико, Сиена, 1855-1858, совместно с Энео Бехерони
 Бюст монсиньора Джованни Пьераллини, базилика ди Сан-Франческо, Сиена, 1891 
 Фонтан Фонте Гайя, Сиена воспроизведение работы Якопо делла Кверча
 Многочисленные памятники на кладбище делла Мизерикордия в Сиене
 Бюст Пьетро Бамбаджини Галлетти, Сиенский собор, 1869 
 Памятник Саллюстио Бандини, Палаццо (дворец) Салимбене, Сиена, 1880

Галерея

Литература 
 Piero Torriti: Tutta Siena. Contrada per Contrada. Edizioni Bonechi, Florenz 2004, ISBN 88-7204-456-1

Дополнения 

 Sarròcchi, Tito в «Enciclopedie on line» на treccani.it
 Краткая биография Тито Сарроччи на Scultura Italiana с иллюстрациями Visione di Ezechiele и Tobia
 Работы Тито Сарроччи на «Art and Architecture»

Персоналии по алфавиту
скульпторы по алфавиту
Родившиеся 5 января
Родившиеся в 1824 году
Родившиеся в Сиене
Умершие 30 июля
Умершие в 1900 году
Умершие в Сиене
Скульпторы Италии